«Horror Stories» (, Ужа́сные исто́рии) — американский pulp-журнал, публиковавший рассказы о сверхъестественном, ужасы и мистику. Первый номер журнала вышел в январе 1935 года, через три года после создания жанра чёрного детектива, начатого в журнале «Dime Mystery Magazine». «Horror Stories» являлся приложением к журналу «Terror Tales», первый номер которого вышел годом ранее. Впоследствии «Horror Stories» стал одним из основных pulp-журналов 1930-х годов.

История развития 
«Horror Stories» выпускался в нью-йоркском издательстве Popular Publications, основанном Гарри Стигером и Гарольдом Голдсмитом. Журнал выходил с иллюстрированными обложками, в основном оформленными художником Джоном Ньютоном Ховиттом (1885—1958).

«Horror Stories», как и многие другие подобные издания, прекратил существование в 1941 году из-за нехватки бумаги после того, как Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну.

Благодаря первым публикациям известных авторов и относительно короткой истории (47 выпусков), Horror Stories сейчас является одним из самых востребованных коллекционных pulp-журналов. В 2005 году журнал Black Mask выпустил репринтный первый выпуск «Horror Stories».

Журналы подобного рода являются эталоном в жанре жутких историй, которые вдохновляли многих создателей хоррор-комиксов, начиная с 1947 года.

См. также 
 Журналы фантастики

Ссылки

Дополнительная литература

Ссылки 
 Horror Stories

Появились в 1935 году в США
Журналы США
Журналы, появившиеся в 1935 году